Tempête tropicale Erick (2007)
 Ouragan Erick (2013)